Cette page affiche les résultats détaillés de la Copa América 2021 à partir des quarts de finale jusqu'à la finale.

Format 
Dans la phase à élimination directe, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire :
 En quart de finale, demi-finale et match pour la troisième place, il n'y a pas de prolongation et le match se décide par une séance de tirs au but (Règlement, article 9.3).
 En finale, il y a des prolongations. Si l'égalité persiste après la prolongation, le match se décide par une séance de tirs au but (Règlement, article 9.4).

Tableau final

Quarts de finale

Pérou - Paraguay

Brésil - Chili

Uruguay - Colombie

Argentine - Équateur

Demi-finales

Brésil - Pérou

Argentine - Colombie

Match pour la

Colombie - Pérou

Finale

Argentine - Brésil

Homme du match

Notes et références 

Copa América 2021